Diego Quispe Tito – pittore peruviano
 Valeria Quispe – lunghista e triplista boliviana